Сонни Киттель (; 6 января 1993, Гиссен, Германия) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Гамбург».

Клубная карьера 
В 1999 году Сонни перешёл из «Гиссена» в юношескую команду франкфуртского «Айнтрахта».

В 2010 году в составе молодёжной команды франкфуртцев (до 17 лет) Киттель выиграл чемпионат Германии. В сезоне 2010/11 Михаэль Скиббе, главный тренер «Айнтрахта» на тот момент, начал привлекать Сонни к тренировкам основной команды. 13 августа 2010 года Киттель дебютировал за франкфуртцев в матче кубка Германии против «Вильгельмсхафена». 28 августа полузащитник провёл первый матч в Бундеслиге, выйдя на замену в концовке игры с «Гамбургом». В сезоне 2010/11 Киттель принял участие в 8 играх, две из которых начинал в стартовом составе. 19 апреля 2011 года получил травму (разрыв крестообразных связок), из-за которой выбыл на полгода.

5 февраля 2012 года состоялось возвращение Сонни в состав «Айнтрахта», выступавшего уже во Второй Бундеслиге, после травмы. Всего в сезоне 2011/12 Киттель провёл 11 игр, забил 3 мяча и сделал одну голевую передачу, внеся свой вклад в возвращение франкфуртцев в Бундеслигу. На следующий год полузащитник реже появлялся на поле, отыграв только 6 матчей.

В сезоне 2013/14 Сонни выступает за резервную команду «Айнтрахта» в Региональной лиге «Юго-Запад». 12 декабря 2013 года Киттель дебютировал в еврокубках, приняв участие в заключительном матче группового этапа Лиги Европы против кипрского АПОЭЛа.

В сезоне 2016/17 Сонни Киттель подписал контракт с немецким клубом «Ингольштадт 04» до 30 июня 2018 года. В сезоне 2019/20 Киттель перешел в «Гамбург», подписав с клубом контракт до 30 июня 2023 года.

Карьера в сборной 
Родители Киттеля родом из Польши. Однако Сонни выступал за юношеские сборные Германии до 16, 17 и 18 лет.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль Сонни Киттеля на сайте Fussballdaten.de 
 Профиль Сонни Киттеля на сайте weltfussball.de 
 Профиль Сонни Киттеля на сайте dfb.de 
 Профиль Сонни Киттеля на сайте kicker.de

Награждённые медалью Фрица Вальтера
Футболисты Германии
Игроки ФК «Айнтрахт» Франкфурт-на-Майне
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Гамбург»